Miejscowości w USA:
 Newaygo – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Newaygo (ang. Newaygo County) – w stanie Michigan